Stiff Records — независимая звукозаписывающая компания, образованная в Лондоне в 1976 году антрепренёрами Дэйвом Робинсоном и Эндрю Джекманом (известным также как Джейк Ривьера) при финансовой поддержке Ли Брилло из Dr. Feelgood, который одолжил им 400 фунтов стерлингов.

Дебютным релизом лейбла стал сингл «So It Goes» Ника Лоу (впоследствии — штатного продюсера лейбла), вышедший 14 августа 1976 года. Считается, что именно на Stiff вышли первые в истории панк-сингл («New Rose») и панк-альбом (Damned Damned Damned), оба — релизы The Damned.

К 1980 году британский бюджет компании составлял 3,5 миллиона фунтов.
Stiff Records просуществовали до 1985 года, когда, после неудачной попытки перейти под крыло Island Records, были перепроданы ZTT Records. Компания считается «колыбелью британского панк-рока» (в качестве таковой прославилась двумя массированными промотурами в 1977 и 1978 годах), но в действительности выпускала пластинки исполнителей широкого стилистического спектра.

Исполнители Stiff Records

 The Adverts
 The Astronauts
 The Belle Stars
 Билли Бремнер
 The Catch
 Билли Коннолли
 Элвис Костелло
 Devo
 The Damned
 The Dancing Did
 Десмонд Деккер
 Dr. Feelgood
 Ian Dury and the Blockheads
 Дэйв Эдмундс
 The Electric Guitars
 The Enemy
 Eskimo Disco
 The Feelies
 Furniture
 The Gibson Brothers
 The Go-Go's
 Richard Hell & The Voidoids
 Jane Air & the Belvederes
 Joe King Carrasco & The Crowns
 King Kurt
 Language
 Лена Лович
 Ник Лоу
 M

 Madness
 Керсти МакКолл
 Mint Juleps
 Motörhead
 Джон Отуэй
 Graham Parker and the Rumour
 Passion Puppets
 Personal Column
 Phranc
 Pink Fairies
 Plasmatics
 The Pogues
 Джейми Рэй
 The Roogalator
 Алвин Стардаст
 Рэйчел Свит
 The Takeways
 Бобби Тенч
 Theatre Of Hate
 Tenpole Tudor
 Trouble
 Sean Tyla and the Tyla Gang
 Via Vagabond
 Трейси Уллман
 The Untouchables
 Энди Уайт
 Ларри Уоллис
 Wreckless Eric
 Yello

Примечания

Литература

Ссылки 
 www.stiff-records.com. — Официальный сайт Stiff Records.
 www.bestiff.co.uk. — Сайт Stiff.
 www.buythehour.se. — Полная дискография Stiff Records.

Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи Великобритании
Панк-рок-лейблы
Паб-рок-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1976 году